Гатец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гатец — деревня в Березинском районе Минской области.
 Гатец — деревня в Червенском районе Минской области.